Alex van Gils (né en 1926), joueur belge de basket-ball
Charlotte van Gils (née en 1986), snowboardeuse néerlandaise
Maxim Van Gils (né en 1999), coureur cycliste belge
Stella van Gils (née en 1999), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon
Stéphanie Van Gils (née en 1991), footballeuse belge